Total Recall (1990), film uit 1990 van Paul Verhoeven
Total Recall (2012), film uit 2012 van Len Wiseman
Total Recall (computerspel), computerspel